

Toponyme 

 Alió, commune située en Catalogne (Espagne).

Patronyme 

 Francisco Alió, compositeur espagnol.

Voir aussi 
Alios peut désigner :
 Alios, grès typique des Landes de Gascogne.